Фартушний Віталій Петрович — професор Петрозаводської державної консерваторії ім. О. К. Глазунова, заслужений діяч мистецтв України, заслужений артист Карелії.
 Фартушний Костянтин Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фартушний Яків Дмитрович — полковник Армії УНР, учасник Визвольних Змагань.
Прізвища